

Carterville, petite ville du comté de Williamson, dans l'État de l'Illinois ;
Carterville, petite ville du comté de Jasper, dans l'État du Missouri.

Homonymie de localités aux États-Unis